De partier som finns representerade i Japans parlament är:

Politik i Japan
WP:Projekt Japan

bn:জাপান#রাজনীতি